A 2016-os úszó-Európa-bajnokságon a műugrás férfi 1 méteres versenyszámának selejtezőjét május 15-én déli tizenkettőkor, a döntőjét pedig kora este rendezték meg a London Aquatics Centreben.

Versenynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint olvashatóak (GMT +00:00).

Eredmény 
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

Jegyzetek 

F01